Анато́лий Кири́ллов:
 Кириллов, Анатолий Данилович (1924—1979) — сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Кириллов, Анатолий Дмитриевич (1947—2021) — доктор исторических наук, профессор Уральского федерального университета.
 Кириллов, Анатолий Семёнович (1924—1987) — генерал-майор, Герой Социалистического Труда (1961).